Carl Robinson (golfer)
Carl Robinson (voetballer)